Miejscowości w USA:
 Ironton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Ironton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Ironton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
 Ironton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Ironton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Ironton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Ironton (ang. Ironton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lincoln
 Ironton (ang. Ironton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk